

Storia 
 Piyale Paşa – ammiraglio ottomano

Sport 
 Daniele Pasa – allenatore di calcio e calciatore italiano, padre di Simone
 Simone Pasa – calciatore italiano, figlio di Daniele

Altro 
 Paša – fiume della Russia nell'oblast' di Leningrado
 Galleria Pasa –  traforo urbano di Roma